Greenville kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Greenville (regionhuvudort), Sinoe County, 
 Greenville District, distrikt, Sinoe County, 
 Greenville (klan), Sinoe County,

USA 

 Greenville, Alabama, countyhuvudort, Butler County, 
 Greenville, Delaware, New Castle County, 
 Greenville, Florida, Madison County, 
 Greenville, Georgia, Meriwether County, 
 Greenville, Illinois, countyhuvudort, Bond County, 
 Greenville, Indiana, Floyd County, 
 Greenville, Indiana, Sullivan County, 
 Greenville, Kentucky, Muhlenberg County, 
 Greenville, Missouri, Wayne County, 
 Greenville, Mississippi, Washington County, 
 Greenville, North Carolina, Pitt County, 
 Greenville, South Carolina, countyhuvudort, Greenville County, 
 Greenville, Texas, Hunt County, 
 Greenville, Virginia, Augusta County, 
 Greenville, Maine, Piscataquis County, 
 Greenville, Michigan, Montcalm County, 
 Greenville, New Hampshire, Hillsborough County, 
 Greenville, New York, Greene County, 
 Greenville, New York, Westchester County, 
 Greenville, Ohio, Darke County, 
 Greenville, Pennsylvania, Mercer County, 
 Greenville, Rhode Island, Providence County, 
 Greenville (gruva), New Mexico, Lincoln County, 
 Greenville, Kalifornien, Plumas County,

Se även 
 Greeneville, Tennessee
 Grenville (olika betydelser)

Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar